Couprie est le patronyme de plusieurs personnes :
 Katy Couprie, artiste française née en 1966 ;
 Louis Couprie, architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique ;
 Philippe Couprie, athlète handisport français né en 1962 ;
 Romain Couprie, pilote français de quad né en 1985 ;
 Yves Couprie, journaliste et écrivain français né en 1965.